Kanem (regio) - regio in Tsjaad
 Kanem (prefectuur) - voormalig prefectuur in Tsjaad, opgegaan in bovenstaande regio
 Kanem (departement) - departement, deel ban bovenstaande regio
 Kanem–Bornu Rijk - voormalig rijk in Tsjaad en delen van Nigeria, Libië, Niger en Kameroen